John Sherman (sénateur) (1823-1900), homme d'État américain.
 John Sherman (grimpeur) (1959-), grimpeur américain.
 John Sherman (historien), (-1671), historien anglais.
 John Sherman (pasteur) (1772–1828), pasteur américain.
 John Sherman (cricket) (1788–1861), joueur britannique de cricket.
 John Sherman (1891), court roman de W.B. Yeats.
 John Shearman, historien de l'art britannique.

Voir aussi :
 Le nom Sherman
 John Sherman Cooper (1901-1991), ambassadeur et sénateur américain.